Hausa (auch Haussa, Haousa oder Haoussa) bezeichnet

 Hausa (Sprache), eine Sprache in Afrika
 Hausa (Volk), eine afrikanische Volksgruppe
 Haousa (Westsahara), eine Stadt in der Westsahara

Siehe auch:
 Hausa-Fulani, Volksgruppe in Sudan
 Hausastaaten (zur Geschichte der Hausa)